Hajtóvadászat – 1958-as film
 Hajtóvadászat – 1975-ös film
 Hajtóvadászat – 2012-es film
 Hajtóvadászat – 2021-es film
 Hajtóvadászat – A Született feleségek epizódja
 Hajtóvadászat – A szökés epizódja